Добронин (, ) — коммуна в Йиглавском районе края Высочина Чешской Республики.

Расположен на Чешско-Моравской возвышенности примерно в 11 км к северо-востоку от административного центра г. Йиглавы и в 110 км к юго-востоку от столицы Праги на высоте 475 метров над уровнем моря по обеим сторонам Золотого потока (Гольдбах).

Население 
В 2022 году его население составляло 1895 человек.

История 
Первое упоминание относится к 1351 году. Возникло во время колонизации Моравии при Пржемысловичах немецкими поселенцами.

Имеется железнодорожная станция. Стекольное производство.

Города-партнёры 
  Бельмунд (Швейцария)

Примечания

Ссылки 
 Сайт коммуны

Населённые пункты района Йиглава